

Notes et références 

Strasbourg - Lauterbourg